Карасу́к — топоним:

Реки 
 Карасук — река в Новосибирской области.
 Карасук — река в Краснотуранском районе Красноярского края, приток Сыды.
 Карасук — река в Кемеровской области, приток Бельсу.
 Карасук — река в Кемеровской области, приток Мрассу.
 Карасук (приток Енисея)
 Карасук (приток Иртыша)
 Карасук (верхний приток Коксы) — в Хакасии.
 Карасук (нижний приток Коксы) — в Хакасии.
 Карасук (приток Саралы) — в Хакасии.
 Карасук (приток Чехана)

Населённые пункты

Казахстан 
 Карасук — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Карасук — село в Майминском районе Республики Алтай.
 Карасук — село в Советском районе Алтайского края.
 Карасук — город, административный центр Карасукского района Новосибирской области.
 Карасук — деревня в Боградском районе Хакасии.
 Карасук — прежнее название села Краснозёрское Краснозёрского района Новосибирской области.
 Карасук — прежнее название села Старокарасук Большереченского района Омской области.

См. также 
 Карасукская епархия
 Карасукская культура
 Карасукский район
 Городское поселение город Карасук